En Pologne, Bylice peut désigner :

 Bylice, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Bylice, village de la voïvodie de Mazovie,
 Bylice, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.